Đoković ist der Familienname folgender Personen:

 Damjan Đoković (* 1990), kroatischer Fußballer
 Đorđe Đoković (* 1995), serbischer Tennisspieler
 Hasim Đoković (* 1974), montenegrinisch-albanischer Fußballer
 Ivan Đoković (* 1982), serbischer Fußballer
 Jasna Đoković (* 1991), montenegrinische Fußballspielerin
 Marko Đoković (* 1991), serbischer Tennisspieler
 Novak Đoković (* 1987), serbischer Tennisspieler
 Veselin Đoković (* 1976), serbischer Fußballer
 Vlatko Đonović (* 1969), montenegrinischer Handballspieler und -trainer